Ян Йозеф Лиферс (; род. 8 августа 1964, Дрезден) — немецкий актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, композитор.

Биография 
Ян Йозеф Лиферс родился 8 августа 1964 года в Дрездене в семье режиссёра  и актрисы Бригитты Лиферс-Венер. После окончания школы, с 1983 по 1987 год, учился в  в Берлине. С 1987 до 1990 года он был актёром в Немецком театре, после чего перешёл в театр Талия в Гамбурге. Его первой ролью в кино стал Александр фон Гумбольдт в немецком фильме «Восхождение на Чимборасо» в 1989 году.

После ряда небольших ролей в кино Лиферс громко заявил о себе в 1996 году в фильме Хельмута Дитля «Россини, или Убийственный вопрос, кто с кем спал?», получив за роль Бодо Кригнитца Баварскую кинопремию. В 1997 году он добился мирового признания, снявшись в культовом фильме режиссёра Томаса Яна «Достучаться до небес».

В 1998 году начал карьеру певца.

Ян Лиферс любит мотоциклы, в 2007 году он решил совершить поездку длиной в 10 тысяч километров из столицы Эквадора Кито в Патагонию. Поездка была прервана из-за травмы. В 2008 году телеканал DMAX показал о ней фильм «70° Запад — финиш в Перу».

С 2002 года Лиферс выступает в роли профессора Карла Фридриха Бёрне, директора Института судебной медицины в Мюнстере, в детективном телесериале «Место преступления».

Общественная деятельность 
В 1989 году, незадолго до падения Берлинской стены, Ян Лиферс выступил на демонстрации на Александерплац в Восточном Берлине, обвинив коммунистический режим в лживости и невежестве.

Семья 
Отец — режиссёр Карлхайнц Лиферс, мать — актриса Бригитта Лиферс-Вэнер.

Ян Лиферс был женат на российской актрисе, дочери актера Олега Павловича Табакова - . В 1988 году у них родилась дочь Полина.

с 2004 года женат на актрисе и певице . У них две дочери — Лила и Лола.

Также имеет внебрачного сына от своей подруги, актрисы Анн-Катрин Крамер.

Фильмография 
По данным сайта imdb.

Сериалы

Дискография

Альбомы 
 «Oblivion» () (2002) (EMI Digital / EMI Music Distribution)
 «Soundtrack meiner Kindheit» () (2007) (ROXXON RECORDS & TAPES)
 «Soundtrack meiner Kindheit 2» () (2010)
 «Radio Doria» () (2014) (Polydor (Universal Music))

Синглы 
 «Jack’s Baby» () (1999) (EMI) #16
 «Don’t let go» () (2002) (EMI)
 «Do They Know It’s Christmas?» () (Немецкая версия) (совместно с «Band Aid 30 Germany») #1 (2014)
 как «Jan Josef Liefers & Oblivion» ()
 "Ein Halleluja () (2013)

Саундтреки 
 «Mann tut was Mann kann (Das Album mit allen Hits aus dem Film)» () (2012) (Polydor (Universal Music)) (Трек #8 — «Man What a Woman» ()

Аудиокниги 
 Пол Остер — «» (; ) (Der Audio Verlag) (2004) (рассказчик)
 Т. Корагессан Бойл — «Если река была виски» (; ) (Der Hörverlag) (2004) (рассказчик)
 Курт Воннегут — «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (); () (Der Audio Verlag) (2005) (рассказчик)
 Иэн Макьюэн — «» (); () (Diogenes) (2005) (рассказчик)
  — «Признания Макса Тиволи» (); () (Argon Verlag GmbH) (2005) (рассказчик)
 , Ян Йозеф Лиферс — «Наш Футбол. Аудиокниги» ( («Süddeutsche Zeitung», Мюнхен) (2006)
 «Ян Йозеф Лиферс читает: : Новости» () («») (2006)
 «Музыкальная Библия (часть 4): Ян Йозеф Лиферс читает „Книгу Иова“» () (Издательство «Гютерсло»), Гютерсло (2007)
 «Если вы помните, что мы все с ума…» (чтение произведений Марка Твена) () (Random House Audio) (2011) (совместно с Алексом Пралем)

Примечания